ТПГ — многозначная аббревиатура:
 ТПГ — теплоноситель на основе пропиленгликоля
 ТПГ — торгово-промышленная группа
 ТПГ — транспортно-промышленная группа
 ТПГ — трипропиленгликоль
 ТПГ — Тюменьпромгеофизика

См. также 
  — аббревиатура латиницей